Abu al-Hassan Ali I – sułtan Maroka z dynastii Marynidów (1331-1351)
 Ali I – sułtan Kanem-Bornu (1544-1548)